Latimore est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Frank Latimore (1925-1998), acteur américain ;
 Jacob Latimore (1996-), chanteur, danseur et acteur américain ;
 Joseph Latimore (-), acteur américain ;
 Kenny Lattimore (1960-), musicien et chanteur américain ;
  (1939-), chanteur et pianiste américain.